Molekulska formula -{C8H8O4}- se može odnositi na:

 2,4,6-Trihidroksiacetofenon
 2,6-Dimetoksibenzohinon
 3,4-Dihidroksifenilsirćetna kiselina
 5-Metoksisalicilna kiselina
 Dehidrosirćetna kiselina
 Galacetofenon
 Homogentisinska kiselina
 Norkantaridin
 Orseliniska kiselina
 Hinolsirćetna kiselina
 Vanilinska kiselina